Probele sportive de atletism la Jocurile Olimpice de vară din 1900 s-au desfășurat în zilele de 14, 15, 16, 19 și 22 iulie 1900 la Paris, Franța.

Stadion 
Probele au avut loc pe Stadionul Croix Catelan. Acesta a fost inaugurat în anul 1886.

Probe sportive

Masculin

Clasament pe medalii 

Și Germania, Austria, Italia și Grecia au participat, dar nu au obținut nicio medalie.

Note

Legături externe 

  Athletics at the 1900 Summer Olympics, la olympedia.org

Sporturi la Jocurile Olimpice de vară din 1900
Atletism la Jocurile Olimpice